Jackson Structured Programming
JavaServer Pages
JSP Records, een Brits platenlabel voor jazz en blues